Amerikai Egyesült Államok
 Ghent (Kentucky)
 Ghent (Minnesota)
 Ghent (New York)
 Ghent (Norfolk), Virginia
 Ghent (Nyugat-Virginia)
 Ghent (Ohio)
Hasonló
 Gent, angolul Ghent